Ridderschap van Holland (Ritterschaft von Holland) steht für:

 Ridderschap van Holland (Institution), Name eines Adelskollegiums der Grafschaft Holland
 Ridderschap van Holland (Schiff, 1681), holländisches Schiff (siehe unter Willem de Vlamingh)

en:Ridderschap van Holland
nl:Ridderschap van Holland